

Vysílač 
 Zdroj zprávy → Kódování zprávy → Modulace → Koncový stupeň vysílače → Anténa

Zdroj el. energie → Nosný VF signál -^^

Zdroj zprávy se nejdříve zakóduje, poté se provede modulace (amplitudová, frekvenční nebo fázová), kde se k modulačnímu signálu přidá nosný signál a vznikne modulovaný signál. Ten se zesílí v koncovém stupni vysílače a vyzáří anténou.

Přijímač 
Anténa → Vstupní část přijímače → Demodulátor → Dekodér → Příjemce zprávy

Signál přijatý anténou se nejdříve zesílí ve vstupní části přijímače a poté se provede demodulace a dekódování zprávy.

Telekomunikace
Elektrotechnika